Йозеф Селлени (; ) — австрийский .

Жизнь и творчество 
Йозеф Селлени учился в венской Академии изобразительных искусств. После её окончания предпринял совместно с художником Эдуардом Эндером путешествие по Тиролю и Северной Италии, завершившееся в Венеции. Получив стипендию венской Академии, Селлени в 1854—1855 годах совершил учебную поездку в Рим и Неаполь.

В 1857—1859 годах художник принял участие в австрийской кругосветной экспедиции Новара. Во время этого плавания он создал большое количество акварелей, эскизов и набросков, которые впоследствии послужили основой для литографий, иллюстрировавших эту экспедицию. Позднее Селлени сопровождал эрцгерцога Максимилиана в его путешествии по Северной Африке, к островам Зелёного Мыса, к Канарским островам и в Бразилию. После всех этих поездок Селлени жил в Вене как свободный художник. Скончался в больнице для нервнобольных в венском пригороде  (ныне — часть венского района Лизинг).

Йозеф Селлени рисовал преимущественно пейзажи. Все его акварели созданы или с натуры, или в его художественном ателье с эскизов, написанных на природе. Селлени добился успеха также как ландшафтный архитектор: так, по его эскизам были разбиты парки при дворце Мирамар в Триесте, на императорской вилле в Бад-Ишле, а также Венский городской парк (совместно с Рудольфом Зибеком).

Избранные произведения 
 Остров Св. Павла
 Мадейра
 Скальный храм в Махамалайпуре
 Мыс Доброй Надежды
 Австралийские джунгли

Примечания

Литература 
 Поэтический реализм. Австрийская живопись второй половины XIX века. Каталог выставки. М.: Советский художник,1974.
 Liselotte Popelka: Ein österreichischer Maler segelt um die Welt. Joseph Sellény und seine Aquarelle von der Weltreise der Novara. Böhlau, Graz 1964.

Ссылки 

Путешественники Австрии
Художники-пейзажисты Австрии
Похороненные на Центральном кладбище Вены